Беверли Хилс (Калифорнија) је град у америчкој савезној држави Калифорнија.

Беверли Хилс има више значења:
 Беверли Хилс (Флорида), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Флорида
 Беверли Хилс (Тексас), град у америчкој савезној држави Тексас
 Беверли Хилс (Мисури), град у америчкој савезној држави Мисури
 Беверли Хилс (Мичиген), град у америчкој савезној држави Мичиген
 Беверли Хилс, 90210, америчка ТВ серија